Charles Davis Lawson (* 10. Mai 1886 in Lawsonville, North Carolina; † 25. Dezember 1929 in Germanton, North Carolina) war ein US-amerikanischer Mörder, der im Dezember 1929 sieben seiner Familienmitglieder ermordete.

Leben
Über das frühe Leben von Charlie Lawson ist wenig bekannt. Er wuchs als drittältestes von acht Kindern von William George und Nancy Jane Lawson in Lawsonville, in Stokes County heran. Im Jahr 1911 heiratete er die sechs Jahre jüngere Fannie Manring. Die beiden bekamen im Zeitraum zwischen 1912 und 1929 acht Kinder:

Marie Lavon (* 3. April 1912); James Arthur (* 18. August 1913); William Sanders (* 10. November 1914); Carrie Lu (* 10. September 1917); Lucinda Maybell (* 18. Mai 1922); James William (* 5. April 1925); Raymond (* 18. Februar 1927) und Mary Lou (* 26. August 1929).

Als zwei seiner jüngeren Brüder im Jahr 1918 in die Nähe der Kleinstadt Germanton zogen, folgte Lawson ihnen mit seiner Familie, wo Lawson seinen Lebensunterhalt als Tabakfarmer verdiente. Einen Schicksalsschlag musste die Familie am 14. November 1920 verarbeiten, als William vier Tage nach seinem 6. Geburtstag starb. Im Jahr 1927 hatte die Familie genug Geld gespart, um sich eine eigene kleine Farm zu kaufen.

Wieso Charlie Lawson zum Mörder seiner Familie wurde, konnte nie restlos geklärt werden. Es gibt zwei Theorien. Wenige Monate vor seinem Amoklauf erlitt er bei Arbeiten eine Kopfverletzung. Vermutungen, wonach diese in Lawsons Psyche eine Veränderung ausgelöst habe, konnten jedoch nie erhärtet werden. Bei einer nach seinem Suizid vorgenommenen Autopsie konnte keine signifikante Veränderung an seinem Gehirn festgestellt werden.

Eine weitere Theorie besagt, wonach Charlie Lawson eine inzestuöse Beziehung zu seiner ältesten 17 Jahre alten Tochter Marie gehabt habe. Ella May, eine Freundin von Marie, so gab sie später zu Protokoll, habe von Marie erfahren, sie sei mit dem Kind ihres eigenen Vaters schwanger gewesen. Auch unter Verwandten der Familie soll der Inzest ein offenes Geheimnis gewesen sein. Charlie habe demnach seine Familie ermordet, um diesen zu vertuschen.

Kurz vor Weihnachten 1929 beschenkte Charlie Lawson seine Familie bei einem Ausflug in die Stadt mit neuen Kleidern. Auch suchte er mit ihnen einen Fotografen auf, der ein Familienporträt anfertigen ließ. Für eine amerikanische Familie, die sehen musste, finanziell über die Runden zu kommen, galt beides als Luxus. Charlie Lawson hatte die Ereignisse des 25. Dezember 1929 bereits Tage zuvor geplant.

Am 25. Dezember gingen Charlie und sein 16 Jahre alter Sohn James Arthur auf die Jagd. Als den beiden plötzlich die Munition ausging, schickte Charlie seinen Sohn in die Stadt um Nachschub zu besorgen. In Wahrheit hatte Charlie einen Vorrat an Munition versteckt, mit der er nun seinen Amoklauf startete. Die ersten Opfer waren Carrie (12) und Lucinda (6). Beide wollten gerade die Farm verlassen, um einen Verwandtenbesuch zu machen. Plötzlich stellte sich ihr Vater in den Weg und erschoss beide mit einer Schrotflinte. Die Leichen der Mädchen versteckte er in einer Scheune. 

Das nächste Opfer war Fannie Lawson (37), Charlies Frau, die gerade auf der Veranda saß, als sie ihr Mann tötete. James William (4) und (Raymond (2), die die Exekution ihrer Mutter aus nächster Nähe mit ansehen mussten, flüchteten ins Haus und versuchten sich zu verstecken. Charlie verschaffte sich Zutritt zum Haus und erschoss auch seine beiden jungen Söhne. Seine Tochter Marie versuchte, ihre Brüder zu schützen, bevor auch sie erschossen wurde. Als letztes Opfer wurde die erst vier Monate alte Mary Lou in ihrem Kinderbett getötet. Charlie Lawson brachte die im Haus getöteten Familienmitglieder in die Scheune, legte Steine unter ihre Köpfe, verschränkte ihre Arme über der Brust und flüchtete danach in den Wald.

Charlie Lawsons Bruder und dessen Ehefrau, die wenige Stunden später der Familie einen Besuch abstatten wollten, um Weihnachtsgrüße auszurichten, fanden die Toten. Zusammen mit dem einzigen Überlebenden der Familie, Sohn James Arthur, begann die Suche nach Charlie Lawson. In einem nahen Waldstück wurde schließlich Lawsons Leichnam gefunden. Mit einem Kopfschuss hatte sich der Familienmörder das Leben genommen.

Warum Charlie Lawson seinen Sohn James Arthur verschont hatte, konnte nie geklärt werden. Dieser heiratete im Alter von 25 Jahren im Jahr 1937 Nena Dodd. Er bekam vier Kinder und starb am 5. Mai 1945 im Alter von 31 Jahren bei einem Verkehrsunfall.

Weblinks 
 Artikel auf Criminal Minds Wiki
 Artikel auf murderpedia.org

Person (Mordfall)
Kriminalfall (20. Jahrhundert)
US-Amerikaner
Geboren 1886
Gestorben 1929
Mann